Перша Ліга Туреччини 1992—1993  — 35-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдев'яте здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Бешікташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як фіналіст Кубка Туреччини 1992—1993.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1992-1993
Туреччина
Туреччина
1992 у турецькому спорті
1993 у турецькому спорті